Die ukrainische Dynamische-Pyramide-Meisterschaft 2013 war ein Billardturnier in der Disziplin Dynamische Pyramide, das vom 10. bis 13. Oktober 2013 im BK Zovex Patona in Lwiw stattfand.

Ukrainische Meisterin wurde zum zweiten Mal nach 2011 Anna Kotljar, die im Finale Wiktorija Iwanowa mit 5:2 besiegte. Den dritten Platz belegten die Vorjahresfinalistin Marija Pudowkina und Olessja Bila. Titelverteidigerin war Natalija Kossjak, die nicht teilnahm.

Bei den Herren setzte sich Stanislaw Tymtschij im Finale gegen Serhij Proschtschenko mit 6:1 durch. Maksym Potschinalin und Ihor Lytowtschenko kamen auf den dritten Rang. Titelverteidiger Pawlo Radionow nahm nicht teil.

Herrenturnier

Modus 
Die 59 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die 9 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Halbfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|}

1. Gewinnerrunde 
8 Spielerinnen (eine Siegerin der Hauptrunde und 7 Spielerinnen, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
4 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
5 Spielerinnen (eine Verliererin der Hauptrunde und 4 Verliererinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
4 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Verliererrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
4 Spielerinnen (Siegerinnen der 2. Verliererrunde gegen Verliererinnen der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Einzelnachweise 

2013
Billardveranstaltung 2013
Billardturnier in Lwiw